Schmeken ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Schmeken (1927–2009), deutscher Historiker und Soziologe
 Regina Schmeken (* 1955), deutsche Fotokünstlerin, Tochter von Ewald Schmeken
 Thomas Schmeken, deutscher Fernsehmoderator, Sohn von Ewald Schmeken  
 Werner Schmeken, Jurist, Hochschullehrer, Stadtdirektor von Paderborn